Могами:
 Могами (уезд) — уезд префектуры Ямагата, Япония.
 Могами (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Могами префектуры Ямагата.
 Могами — тип тяжёлых крейсеров японского императорского флота.
 Могами (река) () — река в Японии в префектуре Ямагата.